Schiffmühle und Schiffsmühle können stehen für:

 Schiffmühle, Schiffsmühle oder auch Strommühle, auf einem Fließgewässer schwimmend fixierte Wassermühle mit unter-, tiefschlächtigem Mühlrad

Nachbauten:
 Schiffsmühle Ginsheim, bei Ginsheim-Gustavsburg, Kreis Groß-Gerau, Rheinland-Pfalz
 Schiffmühle Minden, bei Minden, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Schiffmühle Neudorf, bei Neudorf (Dresden), heute Teil der Leipziger Vorstadt, Dresden, Sachsen
 Schiffmühle Orth an der Donau, im Nationalpark Donau-Auen, Orth an der Donau, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Schiffmühle am Petriförder, in Magdeburg, Sachsen-Anhalt

einstige Mühlen: 
 Schiffsmühle Westerhüsen, Schiffsmühle auf der Elbe in Westerhüsen, heute Stadtteil des kreisfreien Magdeburg, Sachsen-Anhalt

Ortsnamen:
 Schiffmühle (Bad Freienwalde (Oder)), Ortsteil der Stadt Bad Freienwalde (Oder), Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Schiffmühle (Eisenheim), Ortsteil des Marktes Eisenheim, Landkreis Würzburg, Bayern